Gagarin (weibliche Form Gagarina) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Iwanowitsch Gagarin (1801–1857), russischer Militär und Generalgouverneur des Kaukasus
 Andrei Petrowitsch Gagarin (1934–2011), russischer Physiker
 Grigori Grigorjewitsch Gagarin (1810–1893), russischer Maler und Architekt
 Iwan Sergejewitsch Gagarin (1814–1882), russischer Diplomat und Jesuit
 Jelena Jurjewna Gagarina (* 1959), sowjetisch-russische Kunsthistorikerin
 Juri Alexejewitsch Gagarin (1934–1968), sowjetischer Kosmonaut
 Matwei Petrowitsch Gagarin († 1721), russischer Fürst, Gouverneur Sibiriens
 Michael Gagarin (* 1942), US-amerikanischer Altphilologe
 Nikolai Nikolajewitsch Gagarin (1823–1902), russischer Fürst
 Pawel Pawlowitsch Gagarin (1789–1872), russischer Politiker, Wirklicher Geheimrat, Vorsitzender des Ministerkomitees und Vizepräsident des Reichsrates
 Polina Sergejewna Gagarina (* 1987), russische Sängerin
 Tatjana Alexejewna Gagarina (1941–1991), sowjetische Bildhauerin und Dichterin

Außerdem:
 Gagarin (Adelsgeschlecht)

Nach dem Kosmonauten Juri Gagarin sind benannt:
 eine Stadt in der Oblast Smolensk in Russland, siehe Gagarin (Smolensk)
 eine Stadt in der Provinz Jizzax in Usbekistan, siehe Gagarin (Usbekistan)
 ein Stadtrajon der Stadt Sewastopol, siehe Rajon Gagarin
 ein Krater des Erdmondes, siehe Gagarin (Mondkrater)
 ein Asteroid, siehe (1772) Gagarin
 ein animierter Kurzfilm aus dem Jahr 1994, siehe Gagarin (Kurzfilm)
 ein russischer Spielfilm aus dem Jahr 2013, siehe Gagarin – Wettlauf ins All
 die Militärakademie der Luftstreitkräfte „J. A. Gagarin“
 das Juri-Gagarin-Kosmonautentrainingszentrum
 das Schiff Kosmonawt Juri Gagarin
 die Sojus-Raumkapsel der Mission Sojus TMA-21 aus Anlass des 50. Jahrestages des ersten bemannten Raumflugs
 der Juri-Gagarin-Ring in Erfurt
 die Gagarinstraße in Gera
 die deutsche Electro-Band Juri Gagarin (Musikgruppe)
 das Gagaringebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Gagarin ist der Name eines russischen Adelsgeschlechts, siehe Gagarin (Adelsgeschlecht).